

Sigle 
 Democratic Unionist Party – Partito Unionista Democratico, partito politico nordirlandese
 Documento unico di programmazione

Codici 
 dup – codice ISO 639-3 della lingua duao'